Union Free School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Free School (Downsville, New York), NRHP-ID 04001345
 Union Free School (New Hamburg, New York), NRHP-ID 87000117